Die Liste der Mitglieder des 7. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 7. Wahlperiode  (1970–1974) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Kubel I.

Zusammensetzung

Präsidium 
Präsident des Niedersächsisches Landtags
 Wilhelm Baumgarten (SPD)
Vizepräsidenten

 Heinz Müller (CDU)
 Arthur Engler (CDU)
 Walter Haas (SPD)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 14. Juni 1970 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 7. Wahlperiode
 08